A 25-a ediție a Campionatului European de Atletism în sală s-a desfășurat între 27 februarie și 1 martie 1998 la Valencia, Spania. Au participat 489 de sportivi din 39 de țări.

Sală 
Probele au avut loc la Palatul Velódromo Luis Puig din Valencia. Acesta a fost inaugurat în anul 1992.

Rezultate
RM - record mondial; RE - record european; RC - record al competiției; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii

Participarea României la campionat 
17 atleți au reprezentat România

 Gabriela Szabo – 3000 m - locul 1
 Monica Iagăr – înălțime - locul 1
 Ionela Târlea – 400 m - locul 2
 Violeta Szekely – 1500 m - locul 3
 Luminița Gogîrlea – 1500 m - locul 5
 Rodica Mateescu – triplusalt - locul 5
 Ovidiu Olteanu – 3000 m - locul 6
 Monica Toth – lungime - locul 6
 Cristina Nicolau – triplusalt - locul 7
 Mihaela Oană – aruncarea greutății - locul 8
 Alexandru Vasile – 1500 m - locul 10
 Cosmina Boaje – triplusalt - locul 10
 Gheorghe Gușet – aruncarea greutății - locul 17
 Alexandru Argudin – 400 m - locul 18
 Gabriel Burtea – 60 m - locul 21
 Carmen Stanciu – 800 m - locul 21
 Daniel Cojocaru – 60 m - locul 22, 200 m - locul 27

Note

Legături externe 
  Timetable & Results

Atletism
1998
Valencia
Atletism